Valea Poienii se poate referi la:
Valea Poienii, Gorj
Valea Poienii, Hunedoara
Valea Poienii, Prahova